Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Düsseldorf.

Faits marquants 
 C'est la première édition du tournoi.
 Juan Mónaco s'est adjugé le tournoi, en dominant en finale le Finlandais Jarkko Nieminen. L'Argentin s'est imposé en deux manches, remportant là son  en 2013, le  de sa carrière.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Düsseldorf
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis en Allemagne en 2013
Tennis en mai 2013